Киниох () — король пиктов в 617 - 631/633 гг.

Биография 
Хроника пиктов повествует о том, что Киниох правил четырнадцать или шестнадцать лет.

Киниох умер в 631 или 633 году. Его преемником стал Гартнарт III.

Литература 
 

Умершие в 630-е годы
Короли пиктов VII века